Szczęsne ist der Name folgender Orte in Polen:

 Szczęsne (Grodzisk Mazowiecki), Ortschaft der Gmina Grodzisk Mazowiecki, Powiat Grodziski, Woiwodschaft Masowien
 Szczęsne (Purda), Ortschaft der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Schönwalde, Kreis Allenstein, Ostpreußen